Thomas Palmer, Tom Palmer
 Thomas Palmer (1682–1723) – brytyjski polityk, 4. baronet z Wingham, parlamentarzysta z Kentu i Rochester
 Thomas Palmer (1702–1765) – brytyjski polityk, 4. baronet z Carlton, parlamentarzysta z Leicestershire
 Thomas Fyshe Palmer (1747–1802) – angielski pastor unitariański, reformator polityczny
 Tom G. Palmer (ur. 1956) – amerykański publicysta i aktywista polityczny
 Tom Palmer (ur. 1979) – angielski rugbysta